Jacques Leibowitch (1942-2020), médecin clinicien et chercheur français.
 Margot Capelier née Margot Leibowitch (1910-2007), directrice de casting et productrice française.